Neckartalviadukt steht für:

 Neckartalviadukt (Altenburg), eine Brücke der Bundesstraße 464 bei Reutlingen-Altenburg
 Neckartalviadukt Untertürkheim, ein Brückenzug der Bundesstraße 13 in Stuttgart